DSK poate fi:

 DȘK, mitralieră grea antiaeriană sovietică
 Dominique Strauss-Kahn, fost șef al fondului monetar internațional